Charles Wright puede referirse a:

 Charles Wright (1811-1885), botánico estadounidense cuya abreviatura es C.Wright;
 Charles Wright (1916-1962), sociólogo estadounidense;
 Charles Wright (1961-), luchador profesional estadounidense - conocido como The Godfather.